Die Abkürzung Wubi steht für: 

 Wubi-Eingabeschema, eine von vielen Eingabemethoden für vereinfachte Chinesische Schriftzeichen
 Wubi (Ubuntu) (Windows-based Ubuntu Installer), ein Windows-basiertes Installationsprogramm für die Linux-Distribution Ubuntu

WUBI